

Persone 
 Edgar Feuchtwanger – storico tedesco di origini britanniche
 Lion Feuchtwanger – scrittore tedesco
 Ludwig Feuchtwanger – avvocato tedesco
 Peter Feuchtwanger – pianista, compositore e docente tedesco

Altro 
 12350 Feuchtwanger – asteroide della fascia principale